Conium jacquini är en flockblommig växtart som beskrevs av David Nathaniel Friedrich Dietrich. Conium jacquini ingår i släktet odörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Odörter
jacquini